Franciaország
Savignac, település Aveyron megyében
Savignac, település Gironde megyében